Каллист Ангеликуд (; 1325 — 2-я половина XIV в.), в рукописях также Меленикиот, Антиликуд, Тиликуд, Ликуд или Катафигиот — православный богослов, игумен монастыря «Катафиги» (, то есть «[Богородицы]-Прибежища») около города Меленикон.

Биография 
Иногда творения Каллиста Ангеликуда подписывались именем патриарха Каллиста I.

Судя по сочинениям Каллиста, можно предположить, что он не имел официального образования, но тем не менее был хорошо знаком с творениями известных церковных писателей: великих каппадокийцев, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника, Исаака Сирина, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Григория Паламы и других.

В документах, изданных патриархом Константинопольским Филофеем Коккином, указывается, что Каллист был игуменом и духовником монастыря «Катафиги», однако некоторая часть монахов не хотело ему подчинятся, из-за чего часто возникали конфликты.

Почитание 
Каллист Ангеликуд почитается Православной церковью в лике преподобных. День памяти 20 июня.

Труды 
 «Исихастское утешение»;
 «115 глав», которые вошли в сборник Добротолюбие (существует также перевод А. Ф. Лосева);
 «Против Фомы Аквинского»;
 «Послание ученику Макарию».

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту